Arash eller Ârash kan syfta på:

 Ârash – en hjälte i persisk mytologi
 Arash (musikalbum) – ett musikalbum av Arash Labaf

Personer
 Arash Labaf (1977–), en svensk-iransk sångare
 Arash Bayat (1983–), en svensk fotbollsspelare